Speaking in Tongues peut désigner :
 Speaking in Tongues, un album de Talking Heads (1983),
 Speaking in Tongues, un album de David Murray (1999),
 Speaking in Tongues, un album des Holmes Brothers (2001), 
 Speaking in Tongues, un album de Bizzy Bone (2005),
 Speaking in Tongues, une chanson d'Arcade Fire, extraite de l'album The Suburbs (2010),
 Speaking in Tongues, une chanson des Hilltop Hoods, extraite de l'album Drinking from the Sun (2012),
 Speaking in Tongues, une série télévisée australienne.